Mousseaux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mousseaux-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Mousseaux-Neuville, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Mousseaux-lès-Bray, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,